Кубок Кремля 1997 в мужском одиночном разряде проводился в 8-й раз. В основной сетке было 32 участника, один из которых получили wildcard от организаторов, ещё четверо прошли через квалификацию.

Евгений Кафельников — победитель турнира.

Прошлогодний чемпион — Горан Иванишевич — не защищал свой титул.

Посев 

 ' Евгений Кафельников (Титул)
  Петр Корда (Финал)
  Серхи Бругера (Первый раунд)
  Густаво Куэртен (Второй раунд)

<li> Феликс Мантилья (Первый раунд)
<li> Марк Россе (Первый раунд)
<li> Фабрис Санторо (Первый раунд)
<li> Николас Кифер (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Кубок Кремля 1997